

Geografia 

 Kupres – comune della Federazione di Bosnia ed Erzegovina nel Cantone della Bosnia Occidentale
 Kupres – comune della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina nella Regione di Banja Luka